Persones
 Sant Toribi d'Astorga, sant del , bisbe d'Astorga i Tui
 Sant Toribi de Liébana, sant del , monjo benedictí
 Sant Toribi de Mogrovejo, sant castellà del segle XVI-XVII, segon bisbe de Lima